

Anno 
 1891 – (MDCCCXCI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1891 a.C.

Matematica 
 1891 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1891 Gondola – asteroide della fascia principale del sistema solare